Musica alternativa può riferirsi a diversi generi o sottogeneri musicali:

 Alternative rock – sottogenere del rock nato negli anni ottanta
 Il termine è sovente utilizzato in senso generale, per indicare la produzione musicale moderna la cui diffusione è prevalentemente esterna ai percorsi della radio e della televisione
 Musica alternativa di destra – in Italia indica un genere di musica nato negli ambienti di destra alla fine degli anni sessanta
 Alternative metal – sottogenere del metal nato negli anni novanta
 Alternative dance – sottogenere di dance nato negli anni ottanta
 Alternative rap – sottogenere di rap nato negli anni 2000
 Alternative pop – sottogenere di pop nato negli anni ottanta
 Alternative R&B – sottogenere di R&B nato negli anni 2000